Оші́-ле-Мін () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 190 км на північ від Парижа, 25 км на південний захід від Лілля, 25 км на північ від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1782 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 4633,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Оші-ле-Мін на сайті французького Національного інституту географії
 Оші-ле-Мін на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Оші-ле-Мін на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале